Adrados steht für:

 Adrados (Segovia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Segovia

Adrados ist ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Francisco Rodríguez Adrados (1922–2020), spanischer Philologe